xms steht für:
 Marokkanische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

XMS steht für:
 Extended Memory Specification

Abkürzung